Daberbach ist ein Gewässername in Österreich:
 Gaberbach (Isel) – zwei Zuflüsse der Isel im Bezirk Lienz, Tirol; flussabwärts:
 Daberbach (Isel, Hinterbichl), rechter Zufluss der Isel im Umbaltal vor Hinterbichl, Gemeinde Prägraten am Großvenediger, Bezirk Lienz
 Daberbach (Isel, Ainet), linker Zufluss der Isel im Iseltal bei Ainet, Bezirk Lienz
 Daberbach (Möll), rechter Zufluss der Möll in Markt Winklern, Bezirk Spittal an der Drau, Kärnten
 Daberbach (Tauernbach), linker Zufluss des Tauernbachs bei Tauer, Gemeinde Matrei in Osttirol, Bezirk Lienz, Tirol